Сочнев — фамилия; имеет женскую форму Сочнева.
 Сочнев, Александр Иванович (1925—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Сочнев, Антонин Николаевич (1924—2012) — советский футболист, нападающий, мастер спорта СССР.
 Сочнев, Василий Васильевич (род. 1935) — учёный в области инфекционной патологии сельскохозяйственных животных.

 Сочнева, Валентина Алексеевна (род. 1936) — советский, российский педагог, математик, директор физико-математической школы «Квант».
 Сочнева, Екатерина Александровна (род. 1985) — российская футболистка. См. также 
 Сочнов